Sori est un personnage de l'univers de L'Habitant de l'infini ;
 Sori est une commune italienne de la province de Gênes ;
 Sori est une ville et un arrondissement dans l'Alibori au Bénin ;
 SORI (Sujet Objet Relation Intégration) est un modèle développé par Jean-Pierre Nicola en astrologie conditionaliste.

Homonymie de toponyme